28-й Чемпионат Европы по конькобежному спорту прошёл 12 — 13 февраля 1927 года в Стокгольме (Швеция) на катке «Эстермальм». Чемпионат проводился на четырёх дистанциях: 500 метров — 1500 метров — 5000 метров — 10000 метров. В соревнованиях принимали участие только мужчины — 17 конькобежцев из 3-х стран. Победителем чемпионата Европы стал Бернт Эвенсен (Норвегия), призёрами — Клас Тунберг (Финляндия) и Ивар Баллангруд (Норвегия).

Результаты чемпионата

Ссылка 
Результаты конькобежного спорта с 1887 года и по наши дни, анг.

1927
Чемпионаты Европы в 1927 году
Международные спортивные соревнования в Стокгольме
Спорт в Швеции в 1927 году
Международные соревнования по конькобежному спорту в Швеции
Февраль 1927 года
Чемпионаты Европы в Швеции